«Каролина Харрикейнз» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб базируется в городе Роли, штат Северная Каролина, США. Образован в 1997 году в результате переезда клуба «Хартфорд Уэйлерс». Домашние матчи проводит на стадионе «PNC-арена». 

«Каролина» дважды участвовала в финалах Кубка Стэнли, в 2002 и 2006 годах. В первом команда проиграла «Детройт Ред Уингз», а во втором был завоёван Кубок Стэнли, обыграв в семи матчах «Эдмонтон Ойлерз».

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

См. также 
 Хартфорд Уэйлерс
 Список расформированных и переехавших команд НХЛ

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Каролины Харрикейнз» на hockeydb.com

 
Каролина Харрикейнз